Плетёный человек:

 Плетёный человек — ритуал у кельтов, описанный Юлием Цезарем и Страбоном.
 Плетёный человек (фильм, 1973) — фильм 1973 года.
 Плетёный человек (фильм, 2006) — фильм 2006 года.
 The Wicker Man — песня и сингл группы Iron Maiden с альбома Brave New World 2000 года.